The Strength / The Sound / The Songs är Volbeats debutalbum, utgivet 2005.

Låtlista 
 Caroline Leaving
 Another Day, Another Way
 Something Else or...
 Rebel Monster
 Pool of Booze, Booze, Booza
 Always, Wu
 Say Your Number
 Soulweeper
 Fire Song
 Danny & Lucy (11 pm)
 Caroline #1
 Alienized
 I Only Want to Be with You
 Everything's Still Fine
 Healing Subconsciously

Musikalbum 2005
Danska debutalbum
Album av Volbeat